|-
|(60751)||2000 GU98|| align=right|15,1|| align=right|2,668|| align=right|0,127|| align=right|11,43|| align=right|4,357||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60752)||2000 GM99|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,172|| align=right|2,97|| align=right|3,498||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60753)||2000 GA101|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,136|| align=right|4,10|| align=right|3,491||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60754)||2000 GH101|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,082|| align=right|7,36|| align=right|3,695||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60755)||2000 GU101|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,067|| align=right|9,16|| align=right|5,138||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60756)||2000 GM104|| align=right|17,0|| align=right|2,246|| align=right|0,049|| align=right|6,84|| align=right|3,364||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60757)||2000 GK107|| align=right|15,4|| align=right|2,166|| align=right|0,171|| align=right|5,21|| align=right|3,187||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60758)||2000 GP108|| align=right|14,9|| align=right|2,194|| align=right|0,199|| align=right|6,14|| align=right|3,249||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60759)||2000 GA112|| align=right|14,7|| align=right|2,842|| align=right|0,099|| align=right|15,10|| align=right|4,791||MBA||3. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60760)||2000 GC113|| align=right|15,0|| align=right|3,174|| align=right|0,052|| align=right|13,37|| align=right|5,653||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60761)||2000 GK113|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,108|| align=right|6,92|| align=right|3,636||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60762)||2000 GA115|| align=right|15,5|| align=right|2,453|| align=right|0,191|| align=right|3,05|| align=right|3,842||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60763)||2000 GN118|| align=right|17,2|| align=right|2,163|| align=right|0,049|| align=right|1,33|| align=right|3,180||MBA||3. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60764)||2000 GV122|| align=right|14,1|| align=right|2,576|| align=right|0,168|| align=right|10,86|| align=right|4,134||MBA||11. april 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(60765)||2000 GE124|| align=right|16,5|| align=right|2,372|| align=right|0,187|| align=right|6,27|| align=right|3,653||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60766)||2000 GU124|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,106|| align=right|13,28|| align=right|4,289||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60767)||2000 GU133|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,206|| align=right|22,14|| align=right|3,493||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60768)||2000 GY136|| align=right|15,0|| align=right|2,738|| align=right|0,107|| align=right|8,83|| align=right|4,530||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60769)||2000 GF143|| align=right|15,8|| align=right|2,457|| align=right|0,193|| align=right|7,45|| align=right|3,851||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60770)||2000 GL143|| align=right|14,4|| align=right|2,288|| align=right|0,161|| align=right|20,91|| align=right|3,460||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60771)||2000 GS154|| align=right|16,0|| align=right|2,434|| align=right|0,056|| align=right|4,66|| align=right|3,796||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60772)||2000 GY155|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,034|| align=right|2,86|| align=right|4,250||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60773)||2000 GD158|| align=right|14,9|| align=right|3,052|| align=right|0,159|| align=right|4,27|| align=right|5,332||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60774)||2000 GW159|| align=right|16,2|| align=right|2,662|| align=right|0,066|| align=right|10,97|| align=right|4,342||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60775)||2000 GG160|| align=right|14,3|| align=right|3,023|| align=right|0,099|| align=right|9,46|| align=right|5,255||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60776)||2000 GP160|| align=right|15,4|| align=right|2,601|| align=right|0,122|| align=right|3,85|| align=right|4,195||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60777)||2000 GS162|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,193|| align=right|11,79|| align=right|4,302||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60778)||2000 GU162|| align=right|16,9|| align=right|2,432|| align=right|0,117|| align=right|3,47|| align=right|3,792||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60779)||2000 GY162|| align=right|14,8|| align=right|2,648|| align=right|0,112|| align=right|8,34|| align=right|4,309||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60780)||2000 GA164|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,094|| align=right|6,99|| align=right|3,673||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60781)||2000 GD164|| align=right|15,6|| align=right|2,688|| align=right|0,119|| align=right|13,09|| align=right|4,407||MBA||12. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60782)||2000 GJ166|| align=right|16,4|| align=right|2,780|| align=right|0,085|| align=right|1,46|| align=right|4,635||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60783)||2000 GB171|| align=right|16,4|| align=right|2,314|| align=right|0,052|| align=right|3,66|| align=right|3,519||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60784)||2000 GC178|| align=right|16,5|| align=right|2,232|| align=right|0,158|| align=right|4,73|| align=right|3,334||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60785)||2000 GT179|| align=right|15,7|| align=right|2,217|| align=right|0,189|| align=right|5,51|| align=right|3,301||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60786)||2000 GP182|| align=right|15,9|| align=right|2,284|| align=right|0,139|| align=right|7,43|| align=right|3,452||MBA||3. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60787)||2000 GW183|| align=right|15,6|| align=right|2,675|| align=right|0,063|| align=right|15,09|| align=right|4,374||MBA||14. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60788)||2000 HW|| align=right|16,9|| align=right|2,222|| align=right|0,174|| align=right|0,83|| align=right|3,312||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60789)||2000 HW1|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,103|| align=right|6,16|| align=right|3,631||MBA||25. april 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60790)||2000 HD4|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,100|| align=right|2,02|| align=right|3,716||MBA||26. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60791)||2000 HM6|| align=right|16,3|| align=right|2,262|| align=right|0,189|| align=right|2,23|| align=right|3,401||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60792)||2000 HS6|| align=right|15,8|| align=right|3,120|| align=right|0,161|| align=right|0,48|| align=right|5,509||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60793)||2000 HQ7|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,116|| align=right|8,80|| align=right|4,599||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60794)||2000 HR7|| align=right|14,9|| align=right|3,025|| align=right|0,072|| align=right|1,31|| align=right|5,262||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60795)||2000 HO8|| align=right|17,0|| align=right|2,237|| align=right|0,094|| align=right|2,26|| align=right|3,346||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60796)||2000 HB9|| align=right|15,7|| align=right|2,360|| align=right|0,256|| align=right|2,80|| align=right|3,624||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60797)||2000 HR10|| align=right|16,2|| align=right|2,177|| align=right|0,196|| align=right|3,16|| align=right|3,212||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60798)||2000 HV10|| align=right|15,9|| align=right|2,277|| align=right|0,093|| align=right|4,21|| align=right|3,436||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60799)||2000 HV11|| align=right|16,0|| align=right|2,594|| align=right|0,054|| align=right|2,39|| align=right|4,177||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60800)||2000 HJ12|| align=right|17,2|| align=right|2,150|| align=right|0,196|| align=right|0,96|| align=right|3,153||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60801)||2000 HA15|| align=right|15,6|| align=right|2,412|| align=right|0,207|| align=right|6,74|| align=right|3,746||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60802)||2000 HK15|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,300|| align=right|11,01|| align=right|4,102||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60803)||2000 HF18|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,157|| align=right|3,65|| align=right|4,300||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60804)||2000 HD23|| align=right|17,0|| align=right|2,198|| align=right|0,070|| align=right|5,50|| align=right|3,259||MBA||30. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60805)||2000 HS23|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,229|| align=right|8,23|| align=right|3,495||MBA||26. april 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60806)||2000 HT25|| align=right|15,7|| align=right|2,188|| align=right|0,174|| align=right|3,94|| align=right|3,236||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60807)||2000 HN26|| align=right|14,5|| align=right|2,787|| align=right|0,107|| align=right|5,62|| align=right|4,653||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60808)||2000 HQ26|| align=right|14,9|| align=right|3,233|| align=right|0,109|| align=right|3,76|| align=right|5,811||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60809)||2000 HG28|| align=right|15,0|| align=right|2,339|| align=right|0,203|| align=right|25,10|| align=right|3,577||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60810)||2000 HT28|| align=right|15,5|| align=right|2,846|| align=right|0,047|| align=right|2,19|| align=right|4,802||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60811)||2000 HE30|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,217|| align=right|14,79|| align=right|4,297||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60812)||2000 HL30|| align=right|14,2|| align=right|2,675|| align=right|0,105|| align=right|14,15|| align=right|4,374||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60813)||2000 HG31|| align=right|15,2|| align=right|2,622|| align=right|0,098|| align=right|15,52|| align=right|4,246||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60814)||2000 HG32|| align=right|16,4|| align=right|2,372|| align=right|0,154|| align=right|2,59|| align=right|3,652||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60815)||2000 HY32|| align=right|14,1|| align=right|2,708|| align=right|0,057|| align=right|22,63|| align=right|4,455||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60816)||2000 HO34|| align=right|17,1|| align=right|2,169|| align=right|0,097|| align=right|1,97|| align=right|3,194||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60817)||2000 HR37|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,038|| align=right|23,20|| align=right|4,074||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60818)||2000 HM38|| align=right|15,8|| align=right|2,582|| align=right|0,215|| align=right|4,58|| align=right|4,147||MBA||28. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60819)||2000 HY38|| align=right|15,3|| align=right|2,775|| align=right|0,042|| align=right|4,98|| align=right|4,623||MBA||28. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60820)||2000 HZ39|| align=right|17,2|| align=right|2,161|| align=right|0,093|| align=right|2,23|| align=right|3,176||MBA||30. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60821)||2000 HD40|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,110|| align=right|3,12|| align=right|4,165||MBA||30. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60822)||2000 HX42|| align=right|15,5|| align=right|3,217|| align=right|0,137|| align=right|5,27|| align=right|5,769||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60823)||2000 HB43|| align=right|15,8|| align=right|2,614|| align=right|0,135|| align=right|3,88|| align=right|4,225||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60824)||2000 HG43|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,170|| align=right|7,18|| align=right|3,378||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60825)||2000 HW45|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,056|| align=right|5,61|| align=right|3,681||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60826)||2000 HO46|| align=right|17,5|| align=right|2,181|| align=right|0,070|| align=right|3,29|| align=right|3,220||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60827)||2000 HW46|| align=right|15,4|| align=right|2,643|| align=right|0,099|| align=right|3,10|| align=right|4,295||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60828)||2000 HX46|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,168|| align=right|6,15|| align=right|3,318||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60829)||2000 HY46|| align=right|16,5|| align=right|2,446|| align=right|0,135|| align=right|3,45|| align=right|3,825||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60830)||2000 HZ47|| align=right|16,7|| align=right|2,161|| align=right|0,027|| align=right|2,60|| align=right|3,175||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60831)||2000 HL48|| align=right|14,8|| align=right|2,795|| align=right|0,133|| align=right|7,39|| align=right|4,673||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60832)||2000 HU48|| align=right|16,2|| align=right|2,158|| align=right|0,091|| align=right|5,43|| align=right|3,170||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60833)||2000 HB49|| align=right|15,1|| align=right|2,759|| align=right|0,090|| align=right|8,27|| align=right|4,582||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60834)||2000 HL49|| align=right|16,5|| align=right|2,255|| align=right|0,183|| align=right|4,47|| align=right|3,385||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60835)||2000 HU49|| align=right|16,3|| align=right|2,380|| align=right|0,188|| align=right|1,85|| align=right|3,671||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60836)||2000 HZ49|| align=right|15,4|| align=right|3,152|| align=right|0,055|| align=right|9,70|| align=right|5,595||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60837)||2000 HU53|| align=right|16,3|| align=right|2,215|| align=right|0,226|| align=right|5,45|| align=right|3,296||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60838)||2000 HD55|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,153|| align=right|2,17|| align=right|5,542||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60839)||2000 HB56|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,143|| align=right|5,11|| align=right|3,463||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60840)||2000 HD57|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,165|| align=right|4,78|| align=right|3,467||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60841)||2000 HN57|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,202|| align=right|8,86|| align=right|4,637||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60842)||2000 HP61|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,171|| align=right|10,31|| align=right|3,688||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60843)||2000 HS61|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,143|| align=right|7,37|| align=right|3,429||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60844)||2000 HF62|| align=right|17,9|| align=right|2,175|| align=right|0,072|| align=right|2,61|| align=right|3,207||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60845)||2000 HP62|| align=right|15,2|| align=right|2,288|| align=right|0,163|| align=right|6,86|| align=right|3,460||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60846)||2000 HB63|| align=right|15,9|| align=right|2,194|| align=right|0,155|| align=right|3,11|| align=right|3,250||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60847)||2000 HC64|| align=right|15,3|| align=right|2,160|| align=right|0,077|| align=right|4,14|| align=right|3,174||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60848)||2000 HQ64|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,154|| align=right|4,64|| align=right|4,105||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60849)||2000 HV64|| align=right|16,3|| align=right|2,136|| align=right|0,102|| align=right|2,39|| align=right|3,122||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60850)||2000 HE65|| align=right|15,5|| align=right|2,626|| align=right|0,099|| align=right|2,42|| align=right|4,256||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60851)||2000 HN65|| align=right|14,9|| align=right|2,265|| align=right|0,180|| align=right|5,49|| align=right|3,409||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60852)||2000 HU65|| align=right|16,4|| align=right|2,482|| align=right|0,083|| align=right|6,08|| align=right|3,909||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60853)||2000 HZ65|| align=right|16,4|| align=right|2,373|| align=right|0,151|| align=right|3,51|| align=right|3,655||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60854)||2000 HE66|| align=right|15,6|| align=right|2,649|| align=right|0,033|| align=right|2,10|| align=right|4,311||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60855)||2000 HU66|| align=right|16,7|| align=right|2,294|| align=right|0,140|| align=right|1,74|| align=right|3,474||MBA||26. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60856)||2000 HA68|| align=right|16,3|| align=right|2,465|| align=right|0,077|| align=right|7,17|| align=right|3,870||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60857)||2000 HD68|| align=right|15,7|| align=right|2,598|| align=right|0,144|| align=right|14,02|| align=right|4,187||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60858)||2000 HE68|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,225|| align=right|12,75|| align=right|3,568||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60859)||2000 HF68|| align=right|15,8|| align=right|2,197|| align=right|0,204|| align=right|3,69|| align=right|3,257||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60860)||2000 HR72|| align=right|17,1|| align=right|2,319|| align=right|0,059|| align=right|7,44|| align=right|3,531||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60861)||2000 HJ73|| align=right|15,7|| align=right|2,574|| align=right|0,024|| align=right|12,77|| align=right|4,130||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60862)||2000 HJ74|| align=right|16,1|| align=right|2,225|| align=right|0,129|| align=right|7,54|| align=right|3,318||MBA||30. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60863)||2000 HK75|| align=right|16,1|| align=right|2,693|| align=right|0,088|| align=right|3,82|| align=right|4,418||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60864)||2000 HM75|| align=right|13,0|| align=right|3,158|| align=right|0,147|| align=right|18,13|| align=right|5,612||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60865)||2000 HG76|| align=right|16,6|| align=right|2,325|| align=right|0,199|| align=right|2,71|| align=right|3,545||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60866)||2000 HM79|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,063|| align=right|14,46|| align=right|4,237||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60867)||2000 HD81|| align=right|15,3|| align=right|2,255|| align=right|0,136|| align=right|2,42|| align=right|3,385||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60868)||2000 HG81|| align=right|16,4|| align=right|2,296|| align=right|0,159|| align=right|23,15|| align=right|3,479||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60869)||2000 HZ82|| align=right|15,4|| align=right|3,227|| align=right|0,125|| align=right|3,01|| align=right|5,796||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60870)||2000 HC83|| align=right|16,9|| align=right|2,236|| align=right|0,071|| align=right|7,93|| align=right|3,344||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60871)||2000 HE83|| align=right|16,5|| align=right|2,204|| align=right|0,075|| align=right|1,33|| align=right|3,271||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60872)||2000 HE86|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,223|| align=right|8,42|| align=right|4,684||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60873)||2000 HL86|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,166|| align=right|6,84|| align=right|3,406||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60874)||2000 HT86|| align=right|15,6|| align=right|2,757|| align=right|0,007|| align=right|3,09|| align=right|4,576||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60875)||2000 HV86|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,178|| align=right|6,75|| align=right|3,580||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60876)||2000 HD88|| align=right|14,6|| align=right|3,116|| align=right|0,053|| align=right|7,30|| align=right|5,500||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60877)||2000 HD89|| align=right|16,5|| align=right|2,428|| align=right|0,132|| align=right|2,32|| align=right|3,782||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60878)||2000 HW89|| align=right|16,4|| align=right|2,170|| align=right|0,064|| align=right|1,46|| align=right|3,195||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60879)||2000 HE90|| align=right|16,3|| align=right|2,571|| align=right|0,141|| align=right|3,64|| align=right|4,122||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60880)||2000 HG90|| align=right|15,5|| align=right|2,522|| align=right|0,180|| align=right|2,34|| align=right|4,004||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60881)||2000 HE94|| align=right|16,8|| align=right|2,177|| align=right|0,097|| align=right|2,16|| align=right|3,212||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60882)||2000 HM95|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,112|| align=right|4,25|| align=right|3,558||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60883)||2000 HK101|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,199|| align=right|10,28|| align=right|4,540||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60884)||2000 JH6|| align=right|16,3|| align=right|2,163|| align=right|0,133|| align=right|1,11|| align=right|3,182||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60885)||2000 JX6|| align=right|14,6|| align=right|3,173|| align=right|0,069|| align=right|17,53|| align=right|5,652||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60886)||2000 JB10|| align=right|16,6|| align=right|2,170|| align=right|0,244|| align=right|5,72|| align=right|3,196||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60887)||2000 JS12|| align=right|16,5|| align=right|2,259|| align=right|0,101|| align=right|3,60|| align=right|3,394||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60888)||2000 JA14|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,122|| align=right|5,42|| align=right|3,404||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60889)||2000 JC15|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,102|| align=right|5,92|| align=right|3,552||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60890)||2000 JK17|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,175|| align=right|4,68|| align=right|3,389||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60891)||2000 JL18|| align=right|16,5|| align=right|2,302|| align=right|0,189|| align=right|2,98|| align=right|3,493||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60892)||2000 JH19|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,137|| align=right|15,13|| align=right|4,282||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60893)||2000 JH21|| align=right|14,7|| align=right|2,578|| align=right|0,039|| align=right|3,17|| align=right|4,140||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60894)||2000 JP21|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,118|| align=right|3,12|| align=right|3,332||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60895)||2000 JM22|| align=right|16,3|| align=right|2,200|| align=right|0,193|| align=right|4,74|| align=right|3,262||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60896)||2000 JB23|| align=right|14,4|| align=right|2,699|| align=right|0,196|| align=right|11,51|| align=right|4,432||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60897)||2000 JP24|| align=right|15,8|| align=right|2,181|| align=right|0,084|| align=right|7,05|| align=right|3,220||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60898)||2000 JQ25|| align=right|15,9|| align=right|2,188|| align=right|0,004|| align=right|4,37|| align=right|3,236||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60899)||2000 JN26|| align=right|15,2|| align=right|2,474|| align=right|0,122|| align=right|5,56|| align=right|3,890||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60900)||2000 JR26|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,169|| align=right|4,51|| align=right|3,692||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60901)||2000 JX26|| align=right|15,9|| align=right|2,181|| align=right|0,035|| align=right|6,31|| align=right|3,221||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60902)||2000 JX27|| align=right|13,9|| align=right|3,233|| align=right|0,124|| align=right|4,44|| align=right|5,813||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60903)||2000 JS28|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,106|| align=right|4,65|| align=right|4,028||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60904)||2000 JG29|| align=right|17,0|| align=right|2,250|| align=right|0,110|| align=right|3,01|| align=right|3,374||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60905)||2000 JP29|| align=right|16,0|| align=right|2,215|| align=right|0,107|| align=right|3,78|| align=right|3,296||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60906)||2000 JG30|| align=right|15,5|| align=right|2,240|| align=right|0,103|| align=right|3,07|| align=right|3,351||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60907)||2000 JL30|| align=right|15,8|| align=right|2,262|| align=right|0,118|| align=right|1,17|| align=right|3,401||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60908)||2000 JP30|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,106|| align=right|2,84|| align=right|3,688||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60909)||2000 JH31|| align=right|15,8|| align=right|2,309|| align=right|0,126|| align=right|6,14|| align=right|3,508||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60910)||2000 JJ31|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,130|| align=right|2,64|| align=right|3,608||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60911)||2000 JO31|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,115|| align=right|4,57|| align=right|3,353||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60912)||2000 JJ33|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,116|| align=right|2,67|| align=right|3,488||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60913)||2000 JR34|| align=right|15,7|| align=right|2,644|| align=right|0,090|| align=right|5,18|| align=right|4,298||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60914)||2000 JL35|| align=right|16,6|| align=right|2,541|| align=right|0,076|| align=right|1,75|| align=right|4,051||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60915)||2000 JT35|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,086|| align=right|5,21|| align=right|3,550||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60916)||2000 JL37|| align=right|14,9|| align=right|2,250|| align=right|0,148|| align=right|5,84|| align=right|3,374||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60917)||2000 JK38|| align=right|17,2|| align=right|2,224|| align=right|0,057|| align=right|7,94|| align=right|3,315||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60918)||2000 JZ38|| align=right|17,1|| align=right|2,261|| align=right|0,081|| align=right|3,60|| align=right|3,399||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60919)||2000 JY39|| align=right|15,8|| align=right|2,516|| align=right|0,041|| align=right|0,31|| align=right|3,991||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60920)||2000 JV40|| align=right|15,3|| align=right|2,342|| align=right|0,190|| align=right|7,02|| align=right|3,583||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60921)||2000 JY40|| align=right|16,0|| align=right|2,177|| align=right|0,166|| align=right|5,74|| align=right|3,212||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60922)||2000 JF41|| align=right|15,4|| align=right|2,388|| align=right|0,219|| align=right|3,53|| align=right|3,689||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60923)||2000 JR43|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,178|| align=right|3,61|| align=right|3,655||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60924)||2000 JF44|| align=right|16,1|| align=right|2,258|| align=right|0,275|| align=right|2,72|| align=right|3,393||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60925)||2000 JB45|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,113|| align=right|2,93|| align=right|4,247||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60926)||2000 JH45|| align=right|14,1|| align=right|3,236|| align=right|0,160|| align=right|4,40|| align=right|5,820||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60927)||2000 JQ45|| align=right|15,0|| align=right|3,221|| align=right|0,043|| align=right|3,26|| align=right|5,779||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60928)||2000 JR45|| align=right|16,2|| align=right|2,262|| align=right|0,085|| align=right|0,48|| align=right|3,402||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60929)||2000 JO46|| align=right|15,3|| align=right|2,213|| align=right|0,132|| align=right|6,40|| align=right|3,292||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60930)||2000 JX46|| align=right|14,2|| align=right|2,543|| align=right|0,213|| align=right|12,32|| align=right|4,055||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60931)||2000 JH47|| align=right|15,3|| align=right|2,703|| align=right|0,109|| align=right|8,67|| align=right|4,443||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60932)||2000 JY49|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,064|| align=right|8,34|| align=right|4,068||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60933)||2000 JK51|| align=right|15,3|| align=right|2,209|| align=right|0,116|| align=right|5,05|| align=right|3,283||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60934)||2000 JL51|| align=right|14,5|| align=right|3,367|| align=right|0,068|| align=right|2,84|| align=right|6,177||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60935)||2000 JN51|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,181|| align=right|3,31|| align=right|3,328||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60936)||2000 JT52|| align=right|14,7|| align=right|2,238|| align=right|0,124|| align=right|5,91|| align=right|3,347||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60937)||2000 JQ53|| align=right|14,3|| align=right|2,742|| align=right|0,119|| align=right|4,95|| align=right|4,540||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60938)||2000 JF54|| align=right|17,3|| align=right|2,187|| align=right|0,082|| align=right|4,55|| align=right|3,234||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60939)||2000 JH54|| align=right|17,1|| align=right|2,401|| align=right|0,157|| align=right|3,49|| align=right|3,720||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60940)||2000 JJ54|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,121|| align=right|4,99|| align=right|3,580||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60941)||2000 JQ54|| align=right|16,2|| align=right|2,305|| align=right|0,134|| align=right|5,44|| align=right|3,498||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60942)||2000 JZ54|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,185|| align=right|2,40|| align=right|3,667||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60943)||2000 JV55|| align=right|15,2|| align=right|2,235|| align=right|0,122|| align=right|2,82|| align=right|3,341||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60944)||2000 JB56|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,276|| align=right|4,29|| align=right|3,614||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60945)||2000 JV56|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,154|| align=right|5,32|| align=right|3,452||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60946)||2000 JY57|| align=right|16,2|| align=right|2,587|| align=right|0,194|| align=right|5,19|| align=right|4,161||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60947)||2000 JH58|| align=right|14,9|| align=right|2,755|| align=right|0,199|| align=right|9,53|| align=right|4,572||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60948)||2000 JE61|| align=right|15,1|| align=right|2,346|| align=right|0,268|| align=right|13,99|| align=right|3,592||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60949)||2000 JM61|| align=right|16,0|| align=right|2,115|| align=right|0,095|| align=right|0,68|| align=right|3,076||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60950)||2000 JP61|| align=right|15,3|| align=right|2,155|| align=right|0,125|| align=right|1,71|| align=right|3,163||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60951)||2000 JA62|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,146|| align=right|2,41|| align=right|3,452||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60952)||2000 JM62|| align=right|15,3|| align=right|2,625|| align=right|0,093|| align=right|13,30|| align=right|4,251||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60953)||2000 JT62|| align=right|13,2|| align=right|3,193|| align=right|0,140|| align=right|18,70|| align=right|5,706||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60954)||2000 JF63|| align=right|16,3|| align=right|2,410|| align=right|0,231|| align=right|2,51|| align=right|3,742||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60955)||2000 JG65|| align=right|15,7|| align=right|2,258|| align=right|0,131|| align=right|7,53|| align=right|3,393||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60956)||2000 JT69|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,127|| align=right|24,40|| align=right|3,509||MBA||2. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60957)||2000 JD71|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,032|| align=right|13,48|| align=right|4,099||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60958)||2000 JD72|| align=right|17,0|| align=right|2,232|| align=right|0,198|| align=right|6,48|| align=right|3,334||MBA||1. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60959)||2000 JH73|| align=right|15,7|| align=right|2,210|| align=right|0,124|| align=right|7,23|| align=right|3,284||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60960)||2000 JC74|| align=right|15,5|| align=right|2,331|| align=right|0,142|| align=right|5,57|| align=right|3,557||MBA||3. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60961)||2000 JY74|| align=right|15,8|| align=right|2,221|| align=right|0,186|| align=right|10,02|| align=right|3,309||MBA||4. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60962)||2000 JB76|| align=right|16,6|| align=right|2,182|| align=right|0,128|| align=right|1,98|| align=right|3,222||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60963)||2000 JL76|| align=right|15,7|| align=right|2,334|| align=right|0,168|| align=right|2,09|| align=right|3,566||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60964)||2000 JS76|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,113|| align=right|5,35|| align=right|4,087||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60965)||2000 JA77|| align=right|16,1|| align=right|2,290|| align=right|0,061|| align=right|0,71|| align=right|3,464||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60966)||2000 JH80|| align=right|17,0|| align=right|2,187|| align=right|0,125|| align=right|5,35|| align=right|3,235||MBA||6. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60967)||2000 JJ80|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,125|| align=right|5,33|| align=right|3,574||MBA||6. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60968)||2000 JY82|| align=right|16,8|| align=right|2,223|| align=right|0,223|| align=right|1,38|| align=right|3,313||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60969)||2000 JO83|| align=right|16,8|| align=right|2,388|| align=right|0,142|| align=right|2,23|| align=right|3,691||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60970)||2000 JA85|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,073|| align=right|3,94|| align=right|4,496||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60971)||2000 JM85|| align=right|16,6|| align=right|2,221|| align=right|0,100|| align=right|4,22|| align=right|3,310||MBA||3. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60972)||2000 KN|| align=right|15,1|| align=right|2,690|| align=right|0,165|| align=right|11,79|| align=right|4,412||MBA||23. maj 2000||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(60973)||2000 KC2|| align=right|14,5|| align=right|2,283|| align=right|0,199|| align=right|25,59|| align=right|3,448||MBA||26. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60974)||2000 KC3|| align=right|15,9|| align=right|2,277|| align=right|0,130|| align=right|5,13|| align=right|3,436||MBA||25. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60975)||2000 KR3|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,042|| align=right|13,64|| align=right|4,418||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60976)||2000 KW5|| align=right|15,2|| align=right|2,312|| align=right|0,165|| align=right|5,54|| align=right|3,514||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60977)||2000 KE6|| align=right|16,8|| align=right|2,232|| align=right|0,117|| align=right|3,22|| align=right|3,334||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60978)||2000 KP7|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,274|| align=right|11,65|| align=right|4,354||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60979)||2000 KW7|| align=right|14,9|| align=right|2,328|| align=right|0,148|| align=right|8,05|| align=right|3,550||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60980)||2000 KF9|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,217|| align=right|2,20|| align=right|3,712||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60981)||2000 KP12|| align=right|16,4|| align=right|2,251|| align=right|0,044|| align=right|2,61|| align=right|3,377||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60982)||2000 KO13|| align=right|16,5|| align=right|2,292|| align=right|0,116|| align=right|4,39|| align=right|3,469||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60983)||2000 KP13|| align=right|15,9|| align=right|2,249|| align=right|0,154|| align=right|5,54|| align=right|3,372||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60984)||2000 KQ13|| align=right|15,7|| align=right|3,017|| align=right|0,079|| align=right|3,25|| align=right|5,240||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60985)||2000 KW14|| align=right|14,8|| align=right|3,233|| align=right|0,128|| align=right|6,50|| align=right|5,813||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60986)||2000 KN17|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,179|| align=right|2,34|| align=right|4,155||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60987)||2000 KW18|| align=right|15,2|| align=right|3,171|| align=right|0,044|| align=right|8,30|| align=right|5,647||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60988)||2000 KR19|| align=right|16,1|| align=right|2,317|| align=right|0,048|| align=right|2,86|| align=right|3,526||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60989)||2000 KJ22|| align=right|16,8|| align=right|2,229|| align=right|0,203|| align=right|2,72|| align=right|3,328||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60990)||2000 KU22|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,199|| align=right|2,47|| align=right|3,710||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60991)||2000 KK24|| align=right|15,3|| align=right|2,266|| align=right|0,153|| align=right|3,42|| align=right|3,410||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60992)||2000 KO24|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,081|| align=right|7,86|| align=right|3,626||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60993)||2000 KP24|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,101|| align=right|7,41|| align=right|3,518||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60994)||2000 KA26|| align=right|16,1|| align=right|2,203|| align=right|0,094|| align=right|5,83|| align=right|3,269||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60995)||2000 KD26|| align=right|17,2|| align=right|2,169|| align=right|0,196|| align=right|0,80|| align=right|3,194||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60996)||2000 KK26|| align=right|16,7|| align=right|2,235|| align=right|0,125|| align=right|8,14|| align=right|3,340||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60997)||2000 KU27|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,139|| align=right|4,48|| align=right|3,296||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60998)||2000 KE28|| align=right|16,3|| align=right|2,174|| align=right|0,040|| align=right|1,16|| align=right|3,206||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60999)||2000 KC30|| align=right|16,7|| align=right|2,231|| align=right|0,186|| align=right|7,13|| align=right|3,331||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61000)||2000 KD31|| align=right|16,0|| align=right|2,576|| align=right|0,140|| align=right|1,57|| align=right|4,133||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov